

События 
 19 января — Смерть Дагоберта I в Сен-Дени. Раздел владений франков между его сыновьями.
 639—657 — Король Нейстрии и Бургундии Хлодвиг II. Майордом Эга (639—641).
 639—640 — Майордом Австразии Пипин Старший. Правит вместе с Хунибертом.
 Взятие арабами Эдессы и покорение Месопотамии.

Родились 
 Адельгунда — святая Римско-Католической и Православной церкви.
 Альдхельм — английский церковный деятель и латинский писатель.

Скончались 
 Король франков Дагоберт I
 Абу Убайда ибн аль-Джаррах — известный исламский полководец и политический деятель.
 Герард Странник — странник английский.
 Гундоланд — майордом Нейстрии.
 Муаз ибн Джабаль — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Сухайль ибн Амр — один из известных курайшитов.
 Толис-хан Хэлоху — хан восточного аймака тюркского каганата в 631 году.
 Хинтила — король вестготов.
 Цезарий (епископ Неаполя).

См. также